Plaats in Indonesië
 Klampisan (Geneng), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Klampisan (Kandangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java